Tuning steht für:
 das Stimmen von Musikinstrumenten, siehe Stimmung (Musik)
 bei Rundfunkempfangsgeräten die Abstimmung auf einzelne Sender, siehe Tuner (Empfang)
 individuelle Abänderungen bei Kraftfahrzeugen, siehe Fahrzeugtuning
 die Modifikation eines Modells, siehe Modellbautuning
 bei Computern die gegenseitige Feinabstimmung von Hardware-Komponenten oder Software, siehe Konfiguration (Computer)
 Tuning (Datenbank), die Feinabstimmung von Parametern einer Datenbankinstallation
 in den Neurowissenschaften eine Eigenschaft von Nervenzellen, siehe Tuningkurve
 Tuning-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Abstimmung (Begriffsklärung)
 Einstellung